Le Parti Unité peut faire référence à différents partis politiques à travers le monde, dont trois au Québec : 
Parti Unité, un des principaux partis de la République d'Ossétie du Sud, territoire ayant fait unilatéralement sécession de la Géorgie en 1992 et reconnu par la Russie mais dont l'indépendance est rejetée par la majeure partie de la communauté internationale.
Parti Unité, éphémère parti de gauche israélien proche des Black Panthers ayant existé de 1980 à 1981 et ayant eu jusqu'à deux représentants à la Knesset.
Parti Unité, parti politique québécois défendant les droits des anglophones, ayant existé de  à , date de sa fusion avec le Parti Égalité.
 Unité-Québec, nom porté de 1971 à 1973 par l'Union nationale, un parti politique québécois.

Voir aussi